Pulaski County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pulaski County, Arkansas
 Pulaski County, Georgia
 Pulaski County, Illinois
 Pulaski County, Indiana
 Pulaski County, Kentucky
 Pulaski County, Missouri
 Pulaski County, Virginia